Joan Cornudella i Barberà (les Borges Blanques, 1904 – Barcelona, 1985) polític socialista català.
 Joan Cornudella i Feixa (Barcelona, 1930 - Barcelona, 2005) advocat i polític català, fill de Joan Cornudella i Barberà.